Bob Gaudio (1942-), chanteur, auteur-compositeur et producteur américain ;
 Cristiano Gaudio (1995-), claveciniste italien ;
 Eugene Gaudio (1886-1920), directeur de la photographie italien puis américain ;
 Gastón Gaudio (1978-),  joueur de tennis argentin ;
 Tony Gaudio (1883-1951), directeur de la photographie et réalisateur américain d'origine italienne.